teka (theca) – różne struktury anatomiczne przypominające puszkę, z greckiego θήκη – 'schowek', 'grób', 'skład', przy czym w literaturze biologicznej słowo theca uznaje się za nowołacińskie, znacznie odbiegające od źródłosłowu, a odnoszące się do różnych struktur anatomicznych w postaci sztywnej osłony ciała. 
 Teka – polski raper
 TEKA – niemieckie przedsiębiorstwo produkujące sprzęt kuchenny
 wydawnictwo o charakterze zbioru, np. Teka Melpomeny, Teka Stańczyka, czasem czasopismo naukowe, np. Teka Historyka, Teka Komisji Historycznej

Przypisy